Kutukari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kutukari (näs), Norra Österbotten, 
 Kutukari (klippa), Kymmenedalen, Kotka-Fredrikshamn, 
 Kutukari (ö i Egentliga Finland, Nystadsregionen), 
 Kutukari (ö i Egentliga Finland, Åbo, lat 60,54, long 21,89), 
 Kutukari (ö i Egentliga Finland, Åbo, lat 60,35, long 22,14), 
 Kutukari (ö i Nyland), Helsingfors, 
 Kutukari (ö i Kymmenedalen, Kotka-Fredrikshamn, lat 60,51, long 26,99), 

Robotskapade Finlandförgreningar